

Persone 
Mario Barbon (1916-1976) – calciatore italiano
Nicholas Barbon (1604-1698) – economista inglese
Roberto Barbon – astronomo italiano

Altro 
C/1966 P2 Barbon – cometa